Mazak bzw. Mazák steht für:
 das Nationale Naturreservat Mazák in Tschechien, siehe Lysá hora (Beskiden)
 Yamazaki Mazak, ein japanischer Werkzeugmaschinen- und Steuerungshersteller

Mazak bzw. Mazák ist der Name folgender Personen:
 Vratislav Mazák (1937–1987), tschechoslowakischer Wissenschaftler und Zoologe
 Alberich Mazak (1609–1661), österreichischer Komponist, Kapellmeister und Chorleiter
 Natalija Mazak (* 1982), ukrainische Primaballerina